Batna (ciutat d'Algèria), capital de la província homònima
 Batna o Batnes, ciutat a la riba de l'Eufrates
 Província de Batna, província d'Algèria.